«Ах, кака́я же́нщина!»:

 «Ах, какая женщина!» — песня Вячеслава Добрынина на слова Михаила Рябинина в исполнении Вячеслава Добрынина (1991).
 «Ах, какая женщина!» — песня Анатолия Розанова на слова Татьяны Назаровой в исполнении группы «Фристайл» (1995).
 «Ах, какая женщина…» — альбом группы «Фристайл» с одноимённой песней в качестве заглавной (1995).
 «Ах, какая женщина» — книжная серия издательства «Мир книги».